Авелли́но () — город в итальянском регионе Кампания, административный центр одноимённой провинции.

Население составляет 57 068 человек (на 31.10.2007 г.), плотность населения составляет 1 876 чел./км². Занимает площадь 30,41 км². Почтовый индекс — 83100. Телефонный код — 0825.

Согласно Плинию город был основан племенем гирпины, позднее стал римской колонией Абелли́нум (Abellinum).

Покровителем города считается святой Модестино. Праздник города ежегодно празднуется 14 февраля.

В 1476 году здесь родился Джанпьетро Караффа, будущий папа римский Павел IV.

Демография

Примечания

Ссылки 
 

Города Италии